Ноябрьск:

 Ноябрьск — город окружного подчинения в России, в Ямало-Ненецком автономном округе.
 Ноябрьск — аэропорт в Ямало-Ненецком автономном округе России.
 Ноябрьск I — одна из двух железнодорожных станций в городе Ноябрьск.
 Ноябрьск II — одна из двух железнодорожных станций в городе Ноябрьск.